Двадцать четвёртый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 3 февраля 1971 года по 2 марта 1971 года.

Розыгрыш медалей 

В этом сезоне было разыграно не только звание чемпиона (встречались победители зон), но и бронзовые медали, на которые претендовали вторая команда западной и третья команда восточной зоны (второе место в зоне заняла команда из Алма-Аты). Несмотря на то, что все игры за первое место проходили в Новокузнецке (4, 5, 8, 9 апреля), хозяевам это не помогло, новым чемпионом стала команда из Калинина. Матчи за бронзу прошли на нейтральных полях – сначала в Новосибирске (2, 3 апреля), затем в Челябинске (9, 10 апреля).

Состав чемпионов 
Юрий Карманов, Геннадий Лапшенков, Владимир Петров;
Вячеслав Агафонов, Виктор Васильев, Сергей Горлов, Александр Куликов, Александр Панков, Юрий Терехин, Юрий Тюрин, Вячеслав Юшкин;
Юрий Абаимов, Александр Баканов, Сергей Богачёв, Александр Бодунов, Олег Бубнов, Геннадий Двухжилов, Александр Залогин, Александр Карнаухов, Юрий Лебедев, Владимир Марков, Сергей Назаров, Георгий Савин, Николай Стаканов, Михаил Титаренко, Александр Травин, Валерий Чекалкин.
Старший тренер: Олег Зайцев.
Тренер: Юрий Овчуков.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 3 по 10 февраля в Чите. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – Анатолий Козлов («Океан»)
 Лучший нападающий – Сергей Смертин («Океан»)

2-я зона 
Матчи прошли с 3 по 10 февраля на стадионе завода «Полиграфмаш» в Шадринске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Николай Данилов («Луч»)
 Лучший защитник – Евгений Коротовских («Полиграфмаш»)
 Лучший нападающий – Владимир Медведев («Факел»)
 Лучший бомбардир – Виктор Толстоногов («Полиграфмаш») – 9 шайб

3-я зона 
Матчи прошли в феврале на стадионе «Старт» в Верхней Салде.

4-я зона 
Матчи прошли с 3 по 10 февраля на стадионах «Волга» и «Энергия» в Чебоксарах.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

5-я зона 
Матчи прошли с 7 по 13 февраля на стадионе завода «Буревестник» в Иваново. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Анатолий Щанников («Нефтяник-2»)
 Лучший защитник – Лев Большаков («Строитель»)
 Лучший нападающий – В.Самсонов («Автомобилист»)

6-я зона 
Матчи прошли с 3 по 10 февраля на стадионе «Строитель» в Апатитах и в Кировске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Евгений Окрайко («Апатитстрой»)
 Лучший защитник – Григорий Финченко («Апатитстрой»)
 Лучший нападающий – Валерий Губанов («Химик»)
 Лучший бомбардир – Владимир Носов (СКИФ) – 9 (6+3) очков
 Лучший снайпер – Александр Фролов (СКИФ) – 8 шайб
 Лучший молодой игрок – Евгений Козелков («Химик»)
 Самый техничный игрок – Валерий Жижиков («Апатитстрой»)
 Самая корректная команда – СКИФ

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

7-я зона 
Матчи прошли с 7 по 10 февраля на стадионе «Металлург» в Липецке.

Финальный турнир 
Матчи прошли с 21 февраля по 2 марта на стадионе «Полиграфмаш» в Шадринске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Анатолий Агапов («Полиграфмаш»)
 Лучший защитник – Михаил Рагулин («Метеор»)
 Лучший нападающий – Сергей Смертин («Океан»)
 Лучший снайпер – Владимир Кочергин («Полиграфмаш») – 9 шайб

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1970-71 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.

Хоккей с шайбой